Ortenburger bzw. Grafen von Ortenburg steht für:

* Ortenburg (bayerisches Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Ortenburg (kärntnerisches Adelsgeschlecht), kärntnerisches Adelsgeschlecht